Der Jugendtag steht für

 Tag der Jugend, Gedenktag in verschiedenen Staaten
 Tag der Jugend (Nordkorea)
 Youth Day (Südafrika), ein südafrikanischer Nationalfeiertag

 Kirchliche Jugendveranstaltungen
 Europa-Jugendtag der Neuapostolischen Kirche, eine Jugendveranstaltung der Neuapostolischen Kirche
 Fest der Jugend in Salzburg, ein Jugendfestival der Loretto Gemeinschaft
 Litauischer Jugendtag, eine Jugendveranstaltung der litauischen römisch-katholischen Kirche
 Weltjugendtag, eine Veranstaltung der römisch-katholischen Kirche.